

Очевкино — село, Зав'яловський район, Алтайський край
 Очевкино — селище, Зав'яловський район, Алтайський край
 Овечкино — присілок, Оршанський район, Марій Ел